Das Herrendoppel der Australian Open 2004 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Das Finale bestritten die Zwillingsbrüder Bob und Mike Bryan gegen Michaël Llodra and Fabrice Santoro. Llodra und Santoro gewannen in zwei Sätzen und verteidigten somit ihren Titel. Dies war ihr zweiter gemeinsamer Triumph bei den Australian Open (nach 2003) und gleichzeitig auch ihr zweiter Grand-Slam-Titel.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2004